Jacobo Mountbatten-Windsor, conde de Wessex (James Alexander Philip Theo; Londres; 17 de diciembre de 2007) es el actual conde de Wessex, por cesión de su padre, desde el 10 de marzo de 2023. Antes de ser conde, Jacobo, fue vizconde Severn desde su nacimiento, hasta 2023. Es miembro de la familia real británica ya que es el hijo menor y único varón de los duques de Edimburgo, Eduardo y Sofía. Actualmente ocupa el decimocuarto lugar en la línea de sucesión al trono británico y de los reinos de la Mancomunidad de Naciones.

Nacimiento 
Jacobo Mountbatten-Windsor nació por cesárea a las 16:20 UTC el 17 de diciembre de 2007 en el Hospital Frimley Park. A su nacimiento pesó 2.8 kg (6 libras y 2 onzas). Él y su madre fueron dados de alta el 20 de diciembre y al día siguiente su nombre fue anunciado como Jacobo Alejandro Felipe Teodoro. Tiene una hermana mayor, lady Luisa Windsor, quien es cuatro años mayor que él. Él y su hermana viven con sus padres en su hogar de Bagshot Park en Surrey.

Bautizo 
El entonces vizconde Severn fue bautizado el 19 de abril de 2008 en la capilla privada del Castillo de Windsor por el deán de Windsor, el obispo David Conner. Su traje de bautizo fue nuevo, siendo una réplica del originalmente utilizado por la hija mayor de la reina Victoria, la princesa Victoria en 1840 y utilizado para todos los bautizos reales desde ese entonces, este ahora ha sido preservado. Sus padrinos de bautizo fueron Denise Poulton, Jeanye Irwin, Alastair Bruce de Crionaich, Duncan Bullivant y Tom Hill.

Educación
A partir de 2020, James asistió a Eagle House School, una escuela preparatoria mixta cerca de Sandhurst en Berkshire. Actualmente es estudiante de secundaria en Wellington College, Berkshire.

Títulos 
17 de diciembre de 2007—10 de marzo de 2023: Jacobo, vizconde Severn.
10 de marzo de 2023–presente: Jacobo, conde de Wessex.

La patente real emitida en 1917 (y en uso actualmente) asignan un status de príncipe y tratamiento de alteza real a todos los nietos en línea paterna de un monarca. Por esto, Jacobo legalmente es Su Alteza Real el príncipe Jacobo de Edimburgo. No obstante, cuando sus padres se casaron, fue anunciado que, de acuerdo a sus deseos, ninguno de sus hijos llevaría el título de príncipe o princesa con el tratamiento de alteza real; en vez de esto prefirieron que llevarían los títulos que se les otorgan a los hijos de un conde, ya que en aquel momento su padre era conde de Wessex, y se le otorgó el título de vizconde Severn. Los hijos mayores de un noble, por costumbre, llevan el principal título subsidiario de su padre y, por ello, desde que Eduardo se convirtió en duque de Edimburgo Jacobo es referido como conde de Wessex.

Si el hijo del duque de Edimburgo tuviese a su vez un hijo, este recibiría el título de vizconde Severn, como llevó antes su padre.

Distinciones honoríficas 
Nacionales
  Medalla conmemorativa del Jubileo de Diamante de Isabel II (06/02/2012).
  Medalla conmemorativa del Jubileo de Platino de Isabel II (06/02/2022).

Ancestros

Línea de sucesión

Enlaces externos

Referencias

Príncipes de Reino Unido
Santiago
Anglicanos del Reino Unido
Británicos del siglo XXI